Кыз-Керме́н (, ) — городище в Бахчисарайском районе Крыма, около села Машино. Название в переводе с крымскотатарского языка означает «девичья крепость» (qız — девушка, kermen — крепость).

Длина городища свыше 1 километра. Ширина достигает 250 метров. Оно находится на горном плато на оконечности мыса Кыз-Куле. С запада поселение было ограничено ущельем Кая-Арасы, а с востока балкой.

В городище сохранились остатки оборонительной стены. Она пересекает плато в самом узком месте и защищала поселение с севера. Ширина плато в этом месте 160 метров. Толщина стены достигает до восьми метров в основании. Стена была построена в VIII—IX веках на остатках укреплений, которые были построены в IV—III веках. В восточной оконечности стены были ворота. В стене были сделаны две полукруглые башни. В центре стены было сделано ритуальное захоронение ребёнка. Это строительная жертва.

Жилища были построены из бутового камня, скреплённого глиной. Выделяется семь крупных усадебных комплексов из нескольких построек. Предположительно в поселении жило до ста человек.

На восточном краю плато сохранились группа из четырёх тарапанов. Также отдельные тарапаны встречаются вдоль западного края плато. В юго-восточной части городища находится большая многокамерная постройка. Предположительно это дом правителя. В южной части городища находился пустырь.

Поселение в Кыз-Кермене достигло своего расцвета в VIII-IX веках. Прекратило своё существование после учреждения в Крыму фемы Херсон.

Городище относится к качинской группе пещерных городов.

Сохранилось три искусственных пещеры — жилище отшельника, дозорная пещера и пещера для хозяйственных нужд.

В нижнем уступе правого склона плато расположен грот «Черепаха» с источником. Ранее здесь был вырублен бассейн. С вершины плато до подножия вырублена лестница к источнику воды. В XIV—XV веках рядом с источником была высечена цистерна объёмом 240 литров.

В конце 1970-х годов Бахчисарайский историко-архитектурный музей проводил в Кыз-Кермене археологические раскопки.

По одной из версий Кыз-Кермен отождествляется в раннесредневековым городом Фуллы.

Примечания

Библиография 
 
 Белый А. В. Раскопки усадьбы на городище Кыз-Кермен. Постройка № 2 // История и археология Юго-Западного Крыма.- Симферополь, 1993
 Белый А. В., Назаров В. В. Раскопки усадьбы на городище Кыз-Кермен. Постройка № 1 // Проблемы истории «пещерных городов» в Крыму.- Симферополь, 1992.
 Белый А. В., Душевский В. П., Мажуко А. С. Девичья крепость. — Симферополь, 1999

Населённые пункты по алфавиту
Исчезнувшие города Крыма
Крепости Крыма
Городища Крыма
Пещерные города Крыма
Археологические объекты Бахчисарайского района